SDSU ist eine Abkürzung für:

 San Diego State University in San Diego
 South Dakota State University in Brookings
 Studentische Direkthilfe Schweiz – Ungarn, Organisation im Kalten Krieg

SDSU